A Női LEN-szuperkupa, az Európai Úszószövetség (LEN) által szervezett döntőmérkőzés, mely évente kerül megrendezésre. A sorozat 2006-ban indult, melyben a Bajnokok Ligája és a LEN-kupa győztese mérkőzik meg. A finálét 2017 őszén a budapesti Komjádi-uszodában rendezték, ahol az UVSE vereséget szenvedett az orosz Kinef Kirisitől. A 2006-os első kiírást a Budapesti Honvéd nyerte. 2018-ban a Dunaújvárosi Főiskola VE nyerte a kupát.

Döntők

Örökranglista

Győztesek országonként

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
LEN-bajnokok kupája (női)
LEN-kupa (női)

Külső hivatkozások
 LEN-szuperkupa az Európai Szövetség honlapján

Nemzetközi vízilabdakupák